Alois Ederer (* 1. November 1893 in Cham; † 21. Oktober 1959 in Regensburg) war ein deutscher Komponist und Autor im Schach.

Leben 
Von Beruf war Ederer selbständiger Händler. Nebenbei reparierte er gerne Uhren.

Als Hobby komponierte er Schachaufgaben, zunächst vorwiegend Hilfsmatts, später widmete er sich auch dem Märchenschach. Die genaue Zahl seiner Kompositionen ist nicht genau bekannt, da bei einem Wohnungseinbruch 1947/48 seine damalige Sammlung verschwand. Er hat weit über 400 Aufgaben verfasst.

Ederer war verheiratet.

Das Beispiel hat Ederer „Frau Lotte Schneider (Karlsruhe)“ gewidmet.

Lösung:
1. Sh1! Sf2 2. Sg3 Sh1 3. Sxe2 Sg3 4. Sf2 Sf1 matt

Das Umnow-Thema: Weiß betritt die gerade von Schwarz geräumten Felder. Hier als eine Art Nachlauf-Thema ausgestaltet.

Weblinks 
 

Schachkomponist
Person (Cham, Oberpfalz)
Deutscher
Geboren 1893
Gestorben 1959
Mann

Einzelnachweise